Nilsson kan som auktorsförkortning betyda:

 Sven Nilsson
 Nils Heribert Nilsson

Robotskapade auktorsförkortningar